Mineralizare se poate referi la:
 Mineralizare (biologie), procesul în care substanțele organice se transformă în anorganice.
 Mineralizare (geologie), depunerea hidrotermală a metalelor importante economic 
 Mineralizare (sol)